Мерклин може бити:

 Мерклин (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Мерклин (Карлове Вари), насељено мјесто у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка Република
 Мерклин (играчке), произвођач модела железница из немачког града Гепинген